En analyse, un théorème du point fixe donne des conditions suffisantes d’existence d’un point fixe pour une fonction ou une famille de fonctions. Plus précisément, étant donné un ensemble  et une famille de fonctions  définies sur  et à valeurs dans , ces théorèmes permettent de justifier qu’il existe un élément  de  tel que pour toutes les fonctions considérées on ait . Certains de ces théorèmes fournissent même un processus itératif permettant d’approcher un tel point fixe.

Les conditions peuvent porter sur la structure de l’ensemble de définition ou sur les propriétés locales ou globales de la fonction.

Par exemple, la fonction cosinus définie de l'intervalle [–1, 1] (boule unité fermée de l'espace euclidien à une dimension) sur lui-même, est continue : elle doit donc y posséder un point fixe (qui vaut approximativement x = 0,74 et correspond à la solution de l'équation x = cos(x)).

Ces théorèmes se révèlent être des outils très utiles en mathématiques, principalement dans le domaine de la résolution des équations différentielles. Le théorème du point fixe de Banach donne un critère général dans les espaces métriques complets pour assurer que le procédé d'itération d'une fonction tende vers un point fixe. Très différent, le théorème du point fixe de Brouwer n'est pas constructif : il garantit l'existence d'un point fixe d'une fonction continue définie de la boule unité fermée euclidienne sur elle-même sans apporter de méthode générale pour le trouver, à moins d’utiliser le lemme de Sperner.

Liste des théorèmes

Algèbre

Espaces métriques 
 Théorème du point fixe de Banach, également attribué au mathématicien français Émile Picard
 Théorème du point fixe de Browder
 Théorème du point fixe de Caristi
 
 Théorème de Poincaré-Birkhoff
 Théorème du point fixe de Ryll-Nardzewski

Théorie des ordres 
 Théorème du point fixe de Bourbaki-Kneser
 Théorème du point fixe de Kleene
 Théorème de Knaster-Tarski

Topologie 
 Théorème du point fixe de Brouwer, qui généralise en dimension quelconque la propriété d’existence d’un point fixe pour une fonction continue d’un segment dans lui-même, propriété découlant du théorème des valeurs intermédiaires
 Théorème du point fixe de Kakutani
 Théorème du point fixe de Lefschetz, qui donne une information supplémentaire sur le dénombrement des points fixes
 Théorème du point fixe de Markov-Kakutani
 Théorème du point fixe de Schauder

Notes et références

Bibliographie 
 
 

Point fixe
Analyse réelle
Systèmes dynamiques